Novák Sándor (1820–1882) színész, szinigazgató
 Novák Sándor (1851–1917) kereskedelmi iskolai tanár, szakíró
 Novák Sándor (1857–1901) középiskolai tanár, tankönyvíró
 Novák Sándor (1878–1942) festőművész
 Novák Sándor (?–?) építész